Lamie peut avoir plusieurs sens : 
 Créature de la mythologie grecque, voir Lamie (mythologie)
 Zoologie :
 Lamie, insecte coléoptère xylophage
 Lamie est aussi un autre nom que l'on donne au requin-taupe

Lamie
 Eddy Lamie, né en 1959, joueur de basket-ball français